Melanie Smithová může být:

 Melanie Smithová (herečka) (* 1962) – americká herečka
 Melanie Smithová (jezdkyně) (* 1949) – americká jezdkyně, olympijská vítězka
 Melanie Smithová (výtvarnice) (* 1965) – anglická výtvarnice žijící v Mexiku